Pesquera (Cantàbria), municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 La Pesquera, municipi de la província de Conca, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Pesquera de Duero, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó
 Relatiu o pertanyent a la pesca